Gymnophytomyza är ett släkte av tvåvingar. Gymnophytomyza ingår i familjen minerarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Minerarflugor
Gymnophytomyza